Дармон () — французская фамилия. По одним данным, возникла в Провансе и носит патронимический характер, происходя от германского имени Арманд. По другим источникам, имеет североафиканские корни, распространена среди французских евреев-выходцев из Африки и происходит от названия берберского рода Дармон, кочующего в Ливии и Тунисе. Известные носители:
 Дармон, Анри (род. 1965) — франкоканадский математик, член Королевского общества Канады.
 Дармон, Жерар (род. 1948) — французский актёр и певец.
 Дармон, Марко (род. 1930) — французский юрист, директор министерства юстиции Франции, член Европейского суда.
 Дармон, Пьер (род. 1934) — французский теннисист и спортивный функционер, муж Росы-Марии Дармон.
 Дармон (Рейес), Роса Мария (род. 1939) — мексиканская и французская теннисистка, жена Пьера Дармона.

Примечания